Евге́ний Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Евгений Александрович (род. 1938) — советский стрелок-стендовик, чемпион Олимпийских игр 1968 года.
 Петров, Евгений Александрович (род. 1972) — российский кларнетист и музыкальный педагог, заслуженный артист России.